Náhlík může mít více významů:

 Náhlík – samota, část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram

příjmení
 Jiří Náhlík (* 1930) – český architekt a projektant staveb v Kladně, Praze a Příbrami
 Petr Náhlík (* 1961) – český publicista, historik, redaktor a politik